Příjmení Munzar nosí více různých osobností:

mužská podoba
Bohumil Munzar (1897–1922) – český letec
Jan Munzar (* 1941) – český meteorolog
Jiří Munzar (* 1937) – český profesor, germanista
Luděk Munzar (1933–2019) – český herec, otec Barbory Munzarové
Václav Munzar (1837–1890) – český podnikatel a politik, poslanec Českého zemského sněmu
Vojtěch Munzar (* 1976) – český ekonom a politik, poslanec za ODS

ženská podoba s přechýlením
Barbora Munzarová (* 1971) – česká herečka, dcera Luďka Munzara
Gabriela Munzarová (* 1983) – česká modelka
Johana Munzarová (* 1962) – česká herečka, dcera Luďka Munzara
Marcela Munzarová (* 1969) – česká podnikatelka 
Marta Munzarová (* 1941) – lékařka, profesorka lékařské etiky na MU 
Naděžda Munzarová (* 1932) – česká herečka